Sant'Eufemia kan avse:
 
 Sant'Eufemia d'Aspromonte, en ort och kommun i storstadsregionen Reggio Calabria, i regionen Kalabrien i Italien
 Sant'Eufemia a Maiella, en ort och kommun i provinsen Pescara i regionen Abruzzo i Italien
 Sant'Eufemia al Foro Traiano, en kyrkobyggnad i Rom